Flushed Away ():
 Смывайся! — американский и британский мультфильм 2006 года от режиссёров Дэвида Бауэрса и Сэма Фелла.
 Flushed Away — видеоигра в жанре action-adventure с видом от третьего лица по мотивам мультфильма «Смывайся!».